Пётр Ка́рагеоргиевич ():
 Пётр I Карагеоргиевич (1844—1921) — король Сербии (1903—1918), в 1918 стал первым королём сербов, хорватов и словенцев
 Пётр II Карагеоргиевич (1923—1970) — последний король Югославии (1934—1945)
 Пётр Карагеоргиевич (род. 1980) — принц Югославии